Хюлия̀ Авша̀р () е турска филмова актриса, попфолк певица и телевизионна водеща. Бащата на Хюлия е кюрд, а майка ѝ е туркиня. Започва актьорската си кариера на 20-годишна възраст във филма „Kahır“ през 1983 г. До 2008 г. се е снимала в 59 филма. През 1993 г. печели наградата за най-добра актриса на кинофестивала в Москва. В България е позната от българо-турския филм „Време за чувства“ от 2004 г.

Филмография

Дискография 
 1988: Her şey Gönlünce Olsun
 1990: Hatırlar mısın?
 1991: Hülya Gibi
 1993: Dost Musun Düşman Mı?
 1995: Yarası Saklım
 1998: Hayat Böyle
 2000: Sevdim (single)
 2002: Aşıklar Delidir
 2009: Kişiye Özel-HauteCouture
 2011: Geçmiş Olsun (single)
 2013: Aşk Büyükse

Външни препратки 
 Уебсайт на Хюлия Авшар 
 Хюлия Авшар в IMDb
 Страница за Хюлия Авшар на Sinematurk.com

Хора от вилает Балъкесир
Турски актьори и актриси
Турски певици
Кюрди в Турция
Кюрдска култура